Nergal-ilaja – imię czterech wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Nergal-ilaja (eponim w 861 r. p.n.e.) – asyryjski dostojnik, eponim w 861 r. p.n.e.
 Nergal-ilaja (gubernator Isany) – asyryjski dostojnik, eponim w 830 r. p.n.e.
 Nergal-ilaja (eponim w 817 r. p.n.e.) – asyryjski dostojnik, eponim w 817 r. p.n.e.
 Nergal-ilaja (turtanu) – asyryjski dostojnik, eponim w 808 r. p.n.e.